Operazione Flintlock – operazione militare avvenuta durante la Campagna delle isole Gilbert e Marshall
 Operazione Flintlock – test nucleare
 Flintlock – gruppo musicale inglese
 Flintlock: The Siege of Dawn – videogioco del 2023